Victoria Falls steht für:

 Victoria Falls (Simbabwe), Stadt in Simbabwe
 Victoriafälle, Wasserfall in Simbabwe 
 Nationalpark Victoriafälle, in Simbabwe